Pac steht in der Naturwissenschaft für:
 engl.: Perturbed Angular Correlation, deutsch: Gestörte Gamma-Gamma-Winkelkorrelation, Kurzform: PAC-Spektroskopie
 Pac-Kügelchen, kugelförmige Kernbrennstoffteilchen 
 Process Analytical Chemistry, Prozessanalytik
 P1 Artificial Chromosome, künstliches Chromosom
 Polyaluminiumchlorid, Flockungsmittel und Fällungsmittel
 Phenylacetylcarbinol, chemischer Grundstoff, durch Backhefe katalysiert
 Portable Altitude Chamber, Überdrucksack
 Polyacetylen, Kurzzeichen für ein Polymer

PAC bzw. PaC steht in der Medizin für:
 Portkatheter, Deonym der Abkürzung des Markennamens Port-a-Cath

PAC steht in der Informatik für:
 PAC-Learning, Probably Approximately Correct Learning, Verfahren der Künstlichen Intelligenz
 PAC-Datei, Proxy Auto-Config
 Presentation-Abstraction-Control, Architekturmuster aus der Softwareentwicklung
 Programmable Automation Controller, eine auf IT-Standards basierende Speicherprogrammierbare Steuerung

PAC steht in der Politik für:
 PAC, mehrere Versionen des US-Raketenabwehrsystems MIM-104 Patriot
 Pan Africanist Congress, Panafrikanischer Kongress, südafrikanische Antiapartheidorganisation
 Partido Acción Ciudadana, politische Partei in Costa Rica
 Political Action Committee, US-Lobbygruppe

PAC steht bei Organisationen für:
 Polar Air Cargo, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

PAC steht bei Regionen für:
 Provence-Alpes-Côte d’Azur (ISO-3166-2:FR-Code), französische Region

PAC steht für Gebäudenamen:
 Pac-Palast, auch Radziwiłł-Palais, Warschau, Polen
 Padiglione d’Arte Contemporanea, Museum in Mailand

PAC bzw. Pac steht für personenbezogene Namen:
 Pac (Adelsgeschlecht), ein polnisches Hochadelsgeschlecht
 Benjamin Satterley (* 1986), englischer Wrestler, siehe PAC (Wrestler)
 Tupac Shakur, amerikanischer Rapper, als Kurzform
 Pac (Da Weasel), portugiesischer Rapper, Mitbegründer von Da Weasel
 Andrée du Pac (1891–unbekannt), in Alger geborener französischer Maler
 Erin Pac (* 1980), US-amerikanische Bobfahrerin
 Krzysztof Zygmunt Pac (1621–1684), Kanzler des Großfürstentums Litauen
 Ludwik Michał Pac (1778–1835), polnischer General in der Napoleonischen Armee
 Michał Kazimierz Pac (1624–1682), Hetman des Großfürstentums Litauen, Woiwode von Vilnius

Siehe auch:
 Pack (Begriffsklärung)
 Pak (Begriffsklärung)
 Pag (Begriffsklärung)
 Bac (Begriffsklärung)

PAC